Das Adjektiv apikal (von lat. apex „Spitze“, apicale, „zur Spitze hin“) bezeichnet:

 in der Anatomie die auf eine Spitze gerichtete Lage oder Richtung, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen
 in der Zahnmedizin einen Bezug zur Zahnwurzelspitze, siehe Anatomische Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Zähnen
 Foramen apicale, Öffnung an der Wurzelspitze eines Zahnes
 in der Botanik einen Bezug zum Vegetationskegel der Sprossachse und zum Apikalmeristem, das außer im Spross auch in den Wurzeln vorkommt
 in der Komplexchemie die herausragende Position eines Liganden
 in der Phonetik eine Art der Lautbildung, siehe Apikal (Linguistik)
 bezieht sich auf den Apikalapparat mancher Schlauchpilze am Scheitel des Ascus

Das Substantiv Apikal bezeichnet:
 einen mit der Zungenspitze gebildeten Laut, siehe Apikal (Linguistik)

Siehe auch:
 Apex